Brustein ist der Familienname folgender Personen:

 Alexandra Brustein (Autorin)
 Robert Brustein (Autor)
 William Brustein (* 1947), US-amerikanischer Politikwissenschaftler